Qalandarābād kan syfta på följande platser:

Iran 

 Qalandarābād (ort i Golestan), 
 Qalandarābād (ort i Khorasan), 

Robotskapade Iranförgreningar